«В поисках истины» () — документально-познавательный проект, созданный и выпускаемый украинским телеканалом «СТБ».

Краткий синопсис 

Ведёт программу украинский телеведущий и путешественник Вячеслав Гармаш. Каждый выпуск телепередачи посвящён какой-либо отдельной теме — либо отдельным личностям (Владимир Ленин, Иосиф Сталин), либо другим явлениям («Наркотики в СССР», «Неопубликованные приключения Остапа Бендера» и другие).

Руководитель проекта — Алина Семерякова. Редактор — Елена Викторова. Телепередача выходила с 8 октября 2007 года. На февраль 2011 года снято и выпущено 95 программ.

Критика 
Программа часто подвергалась критике за недостоверную трактовку исторических фактов и низкий научный уровень.

Список выпусков (полный) 

<small>
 «Корабль принцессы Анны» (эфир — 8 октября 2007)
 «Загадка Досифия» (эфир — 16 октября 2007)
 «Щит Ахилла» (эфир — 24 октября 2007)
 «Последнее покушение на премьера» (эфир — 1 ноября 2007)
 «Проклятые сокровища Мазепы» (эфир — 7 ноября 2007)
 «Атаман Сирко: смерть оборотня» (эфир — 13 ноября 2007)
 «Миледи: Чёрная графиня Крыма» (эфир — 21 ноября 2007)
 «Пояс царицы амазонок» (эфир — 26 ноября 2007)
 «„Дора“: последнее увлечение Гитлера» (эфир — 7 декабря 2007)
 «Проклятие картины Репина» (эфир — 19 декабря 2007)
 «Двойная слава Ильи Муромца» (эфир — 25 декабря 2007)
 «Кошмар академика Герасимова» (эфир — 15 января 2008)
 «Ненаписанная история Гоголя» (эфир — 6 февраля 2008)
 «Украинский граф Дракула» (эфир — 12 февраля 2008)
 «Призрак Ивана Федорова» (эфир — 19 февраля 2008)
 «Атаманша Маруся: тайна террористки» (эфир — 26 февраля 2008)
 «Как казак Европу кофе напоил» (эфир — 4 марта 2008)
 «„Кнут для Захер-Мазоха“. Фильм 1» (эфир — 19 марта 2008)
 «„Кнут для Захер-Мазоха“. Фильм 2» (эфир — 19 марта 2008)
 «Взлёты и падения Мистера Вертолёта» (эфир — 28 марта 2008)
 «Нострадамус из Дрогобыча» (эфир — 4 апреля 2008)
 «Тайна убийства комкора Котовского» (эфир — 10 апреля 2008)
 «Добрыня: между мифом и реальностью» (эфир — 15 апреля 2008)
 «Лифарь» (эфир — 24 апреля 2008)
 «Тризуб» (эфир — 16 мая 2008)
 «Три демона Врубеля» (эфир — 20 мая 2008)
 «Роксолана: кровавый путь к трону» (эфир — 26 мая 2008)
 «Магия карпатских мольфаров» (эфир — 9 вересня 2008)
 «Пионеры-герои» (эфир — 14 сентября 2008)
 «Григорий Потёмкин: первая жертва чёрного пиара» (эфир — 21 сентября 2008)
 «Сонька-Золотая Ручка: смерть чирвовой королевы» (эфир — 28 сентября 2008)
 «Сила и слабость богатыря Поддубного» (эфир — 5 октября 2008)
 «Мишка Япончик — смерть короля» (эфир — 12 октября 2008)
 «Николай Павленко» (эфир — 19 октября 2008)
 «Магический меч варвара Аттилы» (эфир — 26 октября 2008)
 «Последняя роль Веры Холодной» (эфир — 16 ноября 2008)
 «Виктор Петров: влюблённый суперагент» (эфир — 23 ноября 2008)
 «Космические драмы: от Козаков до Королёва» (эфир — 7 декабря 2008)
 «Мария Тарновская: тайна Чёрного ангела» (эфир — 14 декабря 2008)
 «Елена Блаватская: в сговоре с духами» (эфир — 21 декабря 2008)
 «9 жизней террориста Блюмкина» (эфир — 28 декабря 2008)
 «Украинское колдовство» (эфир — 31 декабря 2008)
 «Дед Мороз и Санта Клаус: битва за Новый год» (эфир — 4 января 2009)
 «Юрий Кондратюк: тайна покорерия Месяца» (эфир — 19 апреля 2009)
 «Магические тайны Пасхи» (эфир — 26 апреля 2009)
 «Фатальная любовь Богдана Хмельницкого» (эфир — 5 мая 2009)
 «Наркотики Третьего рейха» (эфир — 31 мая 2009)
 «Тайный код украинского флага» (эфир — 30 августа 2009)
 «Любовь и смерть Василия Чапаева» (эфир — 31 августа 2009)
 «Проклятье коллекции Ильина» (эфир — 7 сентября 2009)
 «Призрачные сокровища гетмана Полуботка» (эфир — 14 сентября 2009)
 «Чёрный перстень Анны Ахматовой» (эфир — 21 сентября 2009)
 «Три любви батька Махно» (эфир — 28 сентября 2009)
 «Михаил Булгаков: Евангелие для Сталина» (эфир — 5 октября 2009)
 «Олекса Довбуш: любовь карпатского разбойника» (эфир — 12 октября 2009)
 «Сидней Рейли: семейная драма агента „007“» (эфир — 19 октября 2009)
 «Неопубликованные приключения Остапа Бендера» (эфир — 26 октября 2009)
 «Секреты вечной молодости: эликсир для Сталина» (эфир — 2 ноября 2009)
 «Тайная жизнь Владимира Ленина» (эфир — 9 ноября 2009)
 «Феликс Дзержинский: раскаяние палача» (эфир — 16 ноября 2009)
 «Ангел — хранитель маршала Рокоссовского» (эфир — 23 ноября 2009)
 «Лев Троцкий: трагедия демона революции» (эфир — 30 ноября 2009)
 «Секс-шпионаж: тайное оружие КГБ» (эфир — 21 декабря 2009)
 «Третий Рейх против СССР: как создать сверхчеловека?» (эфир — 28 декабря 2009)
 «Тайная история секса в СССР» (эфир — 22 февраля 2010)
 «Калигула: болезненная страсть императора» (эфир — 1 марта 2010)
 «Иван Грозный: тиран поневоле» (эфир — 15 марта 2010)
 «Двойная жизнь Иосифа Сталина» (эфир — 29 марта 2010)
 «Личные тайны Адольфа Гитлера» (эфир — 12 апреля 2010)
 «Убить вождя: покушения от Ленина до Горбачёва» (эфир — 18 апреля 2010)
 «Жуков: семейные поражения Маршала Победы» (эфир — 25 апреля 2010)
 «Никита Хрущёв: кровавый шут Кремля» (эфир — 17 мая 2010)
 «Тайны кремлёвских смертей: яд для вождей» (эфир — 24 мая 2010)
 «Екатерина Великая: Страсть и власть» (эфир — 31 мая 2010)
 «Надежда Крупская. Бездетная мать революции» (эфир — 14 июня 2010)
 «Оккультный Гитлер» (эфир — 30 августа 2010)
 «Иосиф Сталин: женщины тирана» (эфир — 6 сентября 2010)
 «Блеск и нищета кремлёвских жён» (эфир — 13 вересня 2010)
 «Владимир Великий. Святой варвар» (эфир — 20 вересня 2010)
 «Леонид Брежнев: таблетки от любви» (эфир — 27 вересня 2010)
 «Лаврентий Берия: архитектор ужаса» (эфир — 5 октября 2010)
 «Кремлёвские двойники: смертельное оружие великих» (эфир — 12 октября 2010)
 «Юрий Андропов: Смертник на престоле» (эфир — 19 октября 2010)
 «Ярослав Мудрый: истинное лицо» (эфир — 26 октября 2010)
 «Формула советского терминатора» (эфир — 9 ноября 2010)
 «Вольф Мессинг — проклятый провидец» (эфир — 16 ноября 2010)
 «Наркотики в СССР» (эфир — 23 ноября 2010)
 «Кремлёвские гомосексуалисты» (эфир — 7 декабря 2010)
 «Двойники Гитлера» (эфир — 14 декабря 2010)
 «Кремлёвская медицина: залечить до смерти» (эфир — 21 декабря 2010)
 «Секретное оружие Третьего рейха» (эфир — 31 января 2011)
 «Галина Брежнева — крах кремлёвской принцессы» (эфир — 8 февраля 2011)
 «Анна Ярославна: частная жизнь королевы Франции» (эфир — неизвестно)
 «Настоящая история графа Дракулы» (эфир — неизвестно)
 «Трагедии кремлёвских детей» (эфир — неизвестно)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт проекта -на жаль видалено:(;
 Интервью с ведущим программы Вячеславом Гармашем;
 Видео проекта;
 Форум, посвящённый телепередаче.

Телепередачи, запущенные в 2007 году
Телепередачи СТБ
Телепередачи Украины